Madre de Dios (Bolívia) — província do departamento de Pando, Bolívia
 Madre de Deus (região) — região do Peru
 Madre de Dios (distrito) — distrito do Peru

Desambiguações de topônimos